Contra kan avse:

 Contra – ett svenskt bokförlag
 Contra – ett annat namn på datorspelet Probotector
 Contra (musikalbum) – ett album utgivet av Vampire Weekend
 Contra, Tenero-Contra – en ortsdel i kommunen Tenero-Contra, Schweiz

Se även 
 Contras – en gerillagrupp i Nicaragua